Frozen:

Кино:
 Frozen, фильм 1997 года, Китай.
 Наваждение, фильм 2005 года Джулиет МакКоэн.
 Frozen, драма, Индия.
 Замёрзшие, фильм 2010 года.
 Холодное сердце, мультфильм 2013 года.

Телевидение:
 «Frozen», 4 эпизод 6 сезона сериала Звёздные врата: SG-1.
 «Frozen», 8 эпизод 4 сезона сериала Доктор Хаус.

Музыка:
 Frozen, российская метал группа.
 Frozen, альбом финской метал-группы Sentenced.
 «Frozen», сингл Мадонны 1998 года.
 «Frozen», сингл симфо-метал группы Delain 2007 года.
 «Frozen», сингл Within Temptation 2007 года.
 «Frozen», сингл Тэми Чинн 2008 года.
 «Frozen», песня Skid Row 1995 года.
 «Frozen», песня Celldweller 2003 года.